Az M42 vagy az M-42 a következő dolgokat jelentheti:

 Messier 42 (M42), köd az Orion csillagképben
 M42 objektív menet, a fényképezőgép objektívek egyik szabványos csatlakozása
 M42 a kobalttal kevert gyorsacél egy típusának megnevezése

Közlekedés
 M42 motorway, autópálya az Egyesült Királyságban,
 M-42 (autópálya), autópálya Michigan államban,
 BMW M42, autómotor
 MÁV M42, MÁV dízel-elektromos tolatómozdony sorozat,
 M42 pince, második világháborús föld alatti erőmű a New York-i Grand Central Terminal pályaudvar alatt
Haditechnika
 M42 Duster, amerikai önjáró légelhárító löveg
 M42 (gázmaszk), amerikai gázmaszk
 M/42 (biciklí), svéd katonai bicikli
 45 mm-es 1942 mintájú páncéltörő ágyú (M–42), szovjet tank elhárító
 M42 Stahlhelm, német rohamsisak
 M42, a Smith & Wesson, revolver